De negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 21 juli 2012 over een afstand van 53,5 kilometer van Bonneval naar Chartres.

Parcours 
De twintigste etappe was de tweede tijdrit. Zij had een volledig vlak profiel.

Verloop 
Patrick Gretsch bleef een tijdje aan de leiding staan, maar werd gauw afgelost door Luis León Sánchez. Uiteindelijk werd, zoals verwacht, Bradley Wiggins de triomfator, voor Chris Froome. De 26e plaats van Jurgen Van den Broeck was voldoende om hem op de vierde plaats in het klassement te houden, ten nadele van Tejay van Garderen. Cadel Evans moet Haimar Zubeldia nog laten voorgaan en eindigt zevende in het klassement.

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 19e etappe in Google Maps

19
Sportevenement in Centre-Val de Loire
Sport in Eure-et-Loir
Chartres